Ханс Урс фон Бальтазар (; 12 августа 1905, Люцерн, Швейцария — 26 июня 1988, Базель, Швейцария) — швейцарский католический теолог, кардинал и священник-иезуит. Кардинал-дьякон с титулярной диаконией Сан-Никола-ин-Карчере.

Профессор, член-корреспондент Британской академии (1973), иностранный член французской Академии моральных и политических наук (1974).

Биография 
Родился Ханс Урс фон Бальтазар в Люцерне 12 августа 1905 года в католической семье. С детства интересовался литературой и музыкой. Среднее образование получил в иезуитской школе (Фельдкирх, Австрия). Изучал германистику и философию в университетах Цюриха, Берлина и Вены. В Цюрихе с отличием (summa cum laude) защитил докторскую диссертацию История эсхатологической проблемы в современной немецкой литературе (1928 год). В 1929 году стал послушником ордена иезуитов. В 1933—1937 годах изучал теологию на иезуитском теологическом факультете в Лионе (Лион-Фурвьер), где познакомился с французским теологом Анри де Любаком (1896—1991). В 1936 году в Мюнхене был возведён кардиналом Фаульхабером в священнический сан.

Кардинал 
В мае 1988 года Папа римский Иоанн Павел II объявил, что намерен возвести Ханса Урса фон Бальтазара в сан кардинала-дьякона с титулярной диаконией церкви Сан-Никола-ин-Карчере, однако 26 июня 1988 года кардинал Бальтазар, не дожив 2 дней, до консистории — возложения кардинальской шляпы, внезапно скончался в Базеле, перед подготовкой к утренней мессе.

Труды

Книги 
 Hans Urs von Balthasar. ..Discour du P.
 Hans Urs von Balthasar Bibliographie: 1925.1990. (Einsiedeln, Switzerland, 1990).
 Hans Urs von Balthasar Premio Internazionale Paolo VI 1984. (Brescia, 1984);
 Hans Urs von Balthasar First Glance at Adrienne von Speyr, translated by A. Lawry and S. Englund (San Francisco, 1968);
 Hans Urs von Balthasar My Work: In Retrospect (San Francisco, 1993); Our Task: A Report and a Plan, translated by John Saward (San Francisco, 1994).
 Бальтазар, Ганс Урс фон, кардинал. Размышления над Священным Писанием. Ты имеешь глаголы вечной жизни. — М.: Мысль, 1992. — 202 с.
 Бальтазар, Ганс Урс фон, кардинал. Пасхальная тайна. Богословие трех дней. — М.: ББИ, 2006. — 271 с. ISBN 89647-116-5
 Бальтазар, Ганс Урс фон, кардинал. Богословие и музыка. Три речи о Моцарте. — М.: ББИ, 2006. — 280 с.
 Бальтазар, Ганс Урс фон, кардинал. Истина симфонична. Die Wahrheit ist symphonisch. — М.: Институт философии, теологии и истории Святого Фомы, 2009. — 152 с. ISBN 978-5-94242-032-1
 Бальтазар, Ганс Урс фон, кардинал. Теологика. Том 1. Истина мира. — М.: ББИ, 2013.
 Бальтазар, Ганс Урс фон, кардинал. Теологика. Том 2. Истина Бога. — М.: ББИ, 2018
 Бальтазар, Ганс Урс фон, кардинал. Верую. Кто такой христианин? — М.: ББИ, 2009.
 Бальтазар, Ганс Урс фон, кардинал. Принципы христианской этики — М.: ББИ, 2007.
Бальтазар Ганс Урс фон. Достойна веры лишь любовь. — М.: Теоэстетика, 2021. — ISBN 978-5-6046384-1-5.
Бальтазар Ганс Урс фон. Слава Господа. Богословская эстетика. Том I: Созерцание формы. — М.: ББИ, 2019. — ISBN 978-5-89647-312-1.
Бальтазар Ганс Урс фон. Слава Господа. Богословская эстетика. Том II: Сферы стилей. Часть 1: Клерикальные стили. — М.: ББИ, 2020. — ISBN 978-5-89647-381-7.

Статьи 
 Бальтазар, Ганс Урс фон, кардинал. Вселенская литургия. Преподобный Максим Исповедник. // Альфа и Омега. — № 14. — 1997.
 Бальтазар, Ганс Урс фон, кардинал. Вселенская литургия. Преподобный Максим Исповедник. (Продолжение) // Альфа и Омега. — № 16. — 1998.
 Бальтазар, Ганс Урс фон, кардинал. Вселенская Литургия. Преподобный Максим Исповедник (Окончание) // Альфа и Омега. — № 19. — 1999.
 Бальтазар, Ганс Урс фон, кардинал. Вселенская Литургия. Преподобный Максим Исповедник. // Альфа и Омега. — № 23. — 2000.
 Бальтазар, Ганс Урс фон, кардинал. Вселенская Литургия. Преподобный Максим Исповедник. // Альфа и Омега. — № 25. — 2000.
 Бальтазар, Ганс Урс фон, Все дороги ведут к кресту. // Символ. — № 7. — 1982.
 Бальтазар, Ганс Урс фон, Распятого же за ны… // Символ. — № 7. — 1982.
 Бальтазар, Ганс Урс фон, Святые — крест истории // Символ. — № 7. — 1982.
 Бальтазар, Ганс Урс фон, Суд // Символ. — № 5. — 1981.
 Бальтазар, Ганс Урс фон, Суды Божии в Откровении Иоанна Богослова // Символ. — № 16. — 1986.
 Бальтазар, Ганс Урс фон, Теология истории / М.2006
 Бальтазар, Ганс Урс фон, Сердце мира / М.2006

Примечания

Литература 
 на русском языке

 

 на других языках

 M. Kehl and W. Loser. The Von Balthasar Reader, translated by R. J. Daly and F. Lawrence (New York, 1982).
 L.S. Chapp, The God Who Speaks: Hans Urs von Balthasar.s Theology of Revelation (Bethesda, Md. 1996).
 E. T. Oakes, Pattern of Redemption: The Theology of Hans Urs von Balthasar. (2d rev. ed. New York, 1997).
 David Schindler, ed., Hans Urs von Balthasar: His Life and Work (Notre Dame, Ind., 1991).

Ссылки 
 Информация
 Биография на научно богословском портале Богослов.ru

Католические богословы
Псевдокардиналы
Члены-корреспонденты Британской академии
Иностранные члены Академии моральных и политических наук
Почётные доктора Фрибурского университета
Почётные доктора Католического университета Америки
Похороненные в Люцерне